Ultime notizie dall'America (Hello America) – romanzo di James Graham Ballard del 1981
Hello America – singolo dei Def Leppard del 1980, dall'album On Through the Night
Hello America – album dei Blue System del 1992